Chesapeake Beach ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Chesapeake Beach (Maryland)
 Chesapeake Beach (Virginia)